Bruno Giorgi (1905 – 1993) scultore italo/brasiliano
Bruno Giorgi (1940 – 2010) allenatore di calcio